Jacques Pierre Abbatucci (1723-1813) – generale e militare italiano naturalizzato francese
 Jacques Pierre Charles Abbatucci (1792-1857) – politico francese
 Jean Charles Abbatucci (1771-1796) – generale francese, figlio del generale Jacques Pierre
 Jean-Charles Abbatucci (1816-1885) – politico francese